S.S. Virtus este  o echipă de fotbal din Acquaviva, San Marino.

Titluri 
 Trofeul Federal San Marino: 1
 1988

Lotul de jucători

Legături externe 
 S.S. Virtus - Pagină pe FSGC 
 eufo.de  Lotul de jucători ai echipei eufo.de

Cluburi sanmarineze de fotbal
Fondări în 1964